Le tournoi de tennis d'Eastbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2010, classée en catégorie Premier, se dispute du 14 au .

Ekaterina Makarova remporte le simple dames. En finale, elle bat Victoria Azarenka, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Rennae Stubbs.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne (ATP 2010)
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2010
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2010
Tennis en juin 2010